Engau ist der Familienname von:

 Gertrud Weyrather-Engau (1876–1950), deutsche anthroposophische Kunstgewerblerin und Malerin, siehe Bernhard Weyrather
 Harry Engau (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Johann Rudolph Engau (1708–1755), deutscher Rechtswissenschaftler
 Otto Engau (1848–1925), deutscher Ingenieur und Gastwirt